Austria:
 Schmelz – plac w Wiedniu

Niemcy:
 Schmelz – dzielnica Bad Berneck im Fichtelgebirge
 Schmelz – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis

Osoby:
 Heinrich Schmelz – austriacki polityk

Zobacz też:
 Alte Schmelz